Schank steht für:
 Ausschank, in der Gastronomie die Abgabe insbesondere von Getränken
 Gastwirtschaft, eine gastronomische Betriebstätte
 Theke, der Schanktisch im Speziellen

Schank ist der Name von:

 Gerd Schank (1938–2007), deutscher Germanist
 John Schank (1740–1823), britischer Admiral
 Marco Schank (* 1954), luxemburgischer Politiker und Schriftsteller
 Roger Schank (1946–2023), US-amerikanischer Kognitionswissenschaftler